Stabenow ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Stabenow, deutscher Schriftsteller
 Debbie Stabenow (* 1950), US-amerikanische Politikerin
 Gerhard Stabenow (1906–1989), deutscher Journalist
 Gunnar Stabenow (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Jörg Stabenow (* 1963), deutscher Kunsthistoriker
 Stefan Stabenow (* 1971), deutscher Filmeditor
 Thomas Stabenow (* 1952), deutscher Jazzmusiker